Los Tablones puede referirse a:

Lugares 
En España
 Los Tablones, localidad del municipio de Langreo, en la provincia de Asturias.
 Los Tablones, localidad del municipio de Motril, en la provincia de Granada.
 Los Tablones, localidad del municipio de Órgiva, en la provincia de Granada.

En Guatemala
 Los Tablones, localidad del departamento de Zacapa.

En Nicaragua
 Los Tablones, comunidad rural de la municipalidad de Somotillo, en el departamento de Chinandega.